Xenohyla — род бесхвостых земноводных из семейства квакш.

Описание 
Представители рода характеризуются крепким телом, широкой плоской головой, короткой мордой, короткими передними конечностями с мускулистыми предплечьями и усеченным телом, если смотреть сверху. Оба вида оранжевые или коричневые с белой полосой, идущей вниз по краям спины.

Образ жизни 
Тесно связаны с бромелиями, в которых прячутся в течение дня и едят насекомых, которые также населяют растение.

Размножение 
Размножаются во временных водоёмах, образованных дождевой водой.

Распространение 
Являются эндемиками прибрежной Бразилии.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Квакши